Severin von Messina ist der Name folgender Personen:

 Severin von Messina (Geistlicher), Geistlicher, Heiliger der katholischen Kirche 
 Severin von Messina (Beamter) (1860–1931), österreichischer Verwaltungsbeamter